United betyder på engelsk forenet.

Virksomheder 
 United Airlines - verdens største flyselskab
 United Airways - et bangladeshisk flyselskab
 United Automobile Services - et busselskab fra England
 United Bus - et hollandsk busselskab
 United Technologies Corporation - en amerikansk konglomerat

Sport

Engelsk fodbold 
 Sheffield United F.C. (1889)
 Newcastle United F.C. (1892)
 Scunthorpe United F.C. (1899)
 Torquay United F.C. (1899)
 West Ham United F.C. (1900)
 Manchester United F.C. (1878)
 Carlisle United F.C. (1903)
 Southend United F.C. (1906)
 Leeds United A.F.C. (1919)
 Hereford United F.C. (1924)
 Rotherham United F.C. (1925)
 Peterborough United F.C. (1934)
 Colchester United F.C. (1937)
 Lincoln United F.C. (1938)
 Cambridge United F.C. (1951)
 Oxford United F.C. (1956)
 Hartlepool United F.C. (1977)
 F.C. United of Manchester (2005)
 Hayes & Yeading United F.C. (2007)

Andre lande 
 Ayr United (1910)
 Drogheda United F.C. (1919)
 Dundee United F.C. (1923)
 Galway United F.C. (1981)
 D.C. United (1995)
 Tampere United (1998)
 Amager United (2002)
 Airdrie United (2002)
 Adelaide United FC (2003)
 K.V.S.K. United Overpelt-Lommel (2003)
 Incheon United F.C. (2004)
 Jeju United FC (2006)
 Gold Coast United FC (2008)

Rugby 
 United Rugby Club (2005)
 Rugby United, the old name of Rugby Town F.C. (1956)

Musik 
Bands
 United (band) - japansk metalband fra 1981
Albums
 United (Commodores album)
 United (Dream Evil album)
 United (Marvin Gaye og Tammi Terrell album)
 United (Marian Gold album)
 United (Nik & Jay-album) - et album af Nik & Jay fra 2013
 United (Phoenix album)

Sange
 "United" (Robbie Williams sang)
 "United" (Judas Priest sang)
 "United" (Prince Ital Joe and Marky Mark sang)
 "United" (Nik & Jay sang) – en sang af Nik & Jay fra 2013
Turne
 Utada United 2006 - 2006 koncertturne af japansk-amerikansk pop singer-songwriter Hikaru Utada

Andet 
 United Party
 United, Pennsylvania
 United, West Virginia
 United! (novelle) - børnenovelle af Michael Hardcastle fra 1973

Referencer